Papa Lleó VI (Roma, ? – desembre de 928), Papa de l'Església Catòlica durant el 928.
 Lleó VI el Filòsof (865 - 911), emperador romà d'Orient del 886 al 911.
 Lleó VI d'Armènia Menor (1342-1393), rei d'Armènia Menor o Petita Armènia.